Olip ist der Familienname von:

Maria Olip (1913–1943),  slowenische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
Thomas Olip (1913–1943), slowenischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus